Еко Іраван  (, 24 липня 1989) — індонезійський важкоатлет, олімпійський медаліст.

Результати

Посилання 
 Досьє на sport.references.com 

індонезійські важкоатлети
Індонезійські срібні олімпійські медалісти
Індонезійські бронзові олімпійські медалісти
Срібні призери літніх Олімпійських ігор 2016
Срібні призери літніх Олімпійських ігор 2020
Бронзові призери літніх Олімпійських ігор 2008
Бронзові призери літніх Олімпійських ігор 2012
Важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2008
Важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2012
Важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2016
Важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2020
Бронзові призери Азійських ігор